Gladys Cherono Kiprono – mezzofondista keniota
 Geoffrey Kiprono Mutai – maratoneta e mezzofondista keniota
 Josephat Kiprono – ex maratoneta keniota
 Noah Kiprono Ngeny – ex mezzofondista keniota